Рила може бити:

 Рила, највиша планина у Бугарској и на Балканском полуострву
 Рила (град), град у Бугарској, у Ћустендилској области и седиште истоимене општине
 Рила (општина), општина у Бугарској, у Ћустендилској области
 Рила (река), река у Бугарској, у области истоимене планине
 Рила (манастир), манастир у Бугарској
 Рила (национални парк), национални парк у Бугарској, на истоименој планини
 Рила (Тибет), насеље у Кини, у покрајини Тибет